Капоччи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капоччи, Пьетро — католический церковный деятель XIII века.
 Капоччи, Райньеро — католический церковный деятель XIII века.